Залесная — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Залесная — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Залесная — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Залесная — деревня в Харовском районе Вологодской области.
Залесная — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области
 Залесная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Залесная — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Залесная — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Залесная — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Залесная — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Залесная — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Залесная — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.